Historia (von griechisch: ἱστορία „Erforschung“, dann vor allem „Geschichte“) ist:

 Teil des Titels zahlreicher Geschichtswerke, z. B. Historia Augusta oder Historia Regum Britanniae, siehe auch Historie;
 Historia (Zeitschrift), eine althistorische Zeitschrift
 Historia (Verlag), ein Zeitungsarchiv
 Historia (Musik), eine musikalische Gattung
 Historia (Fernsehsender), ein französischsprachiger kanadischer Fernsehsender
 Historia (Album), ein Videoalbum von Def Leppard

Siehe auch:
 Historiae
 Historie (Begriffsklärung)